Philotas (griech. Φιλώτας) ist ein griechischer männlicher Vorname. Namensträger:

 (1) Philotas († 330 v. Chr.), Sohn des Parmenion und Feldherr unter Alexander dem Großen
 (2) Philotas (Satrap), Feldherr unter Alexander dem Großen und Satrap von Kilikien
 (3) Philotas (Feldherr), zwischen 321 und 301 v. Chr. belegt

(2) und (3) sind möglicherweise dieselbe Person.

Siehe auch:
 Philotas (Theaterstück), Trauerspiel von Lessing (1759)